Автомагистраль A1 () — скоростная автодорога Нидерландов. Автомагистраль начинается у развязки Ватерграфсмер () на пересечении с окружной автомагистралью  и заканчивается на границе с Германией у города Олдензал, далее дорога продолжается как автобан . Шоссе проходит вблизи нескольких крупных городов — Амерсфорт, Апелдорн и Девентер. Длина автомагистрали составляет 157 км.

История строительства 
Ещё до Второй мировой войны начались работы по возведению полотна для будущего шоссе между поселками Барн и Хогланд (сейчас Амерсфорт). С началом немецкой оккупации, эти работы были прекращены. В 1948 году работы были вновь возобновлены и строительство закончилось к 1951 году. В начале 50-х были первыми открытыми для движения участками стали отрезки между Муйдерслот и Нарден а также вышеупомянутый участок между Барн и Хувелакен. В 1958 году отрезок между Муйдерслот и Нарден был реконструирован до уровня автомагистрали. Через год было начато планирование нового участка через лес Велюве, от поселка Терсхур до моста через реку Эйссел у Девентера. Между 1964 и 1967 годами был открыт отрезок между Бюссюмом и Барном, единственным недостающим звеном оставался участок между Буссюмом и Нарденом. Этот участок был открыт для движения в 1973 году в конфигурации 2×3 полосы.

Годом ранее, в 1972 году, открыт участок через город Димен. В том же году к нему присоединен отрезок Димен в Муйдерслот с 3-мя полосами в каждую сторону. Между 1967 и 1972 годами автомагистраль была полностью завершена между городами Димен и Маркело. За эти пять лет была сделана большая часть A1.

Между 1974 и 1978 годами шоссе было продлено на восток до развязки Азело. В 1979 году открыто участок шоссе  между Азело и Делден, который также является частью A1. В конце 70-х, маршрут трассы продлился до границы с Германией, однако трасса к тому времени открыта не была. В 1985 году открыт участок от Де Лютте до Шутторф в Германии, где затем был соединен с автобаном . В 1988 году шоссе было открыто до между Делденом и Хенгело и 12 ноября 1992 года между Олдензалом и Де Лютте. Трасса А1 была завершена. Двумя годами ранее, в 1989 году, открыл отрезок у Амстердама, между развязкой Ватерграфсмер и развязкой Димен с 6 полосами.

Описание маршрута

Северная Голландия 

A1 начинается от пересечения с трассой  в Амстердаме. Эта развязка расположена на восточной окраине города. Отсюда трасса в конфигурации 2×3 (2×4 в часы пик) полосы идет на восток до Димена. Отсюда после пересечения с  начинается центральная реверсивная полоса. После 9-полосного моста Мёйдербрюг через Амстердам-Рейн-канал начинается вторая реверсивная полоса (конфигурация 3+2+3 полосы). Затем шоссе проходит вдоль деревни Мёйден, где расположен разводной мост через реку Вехт. После этого следует развязка Мёйдерберг, здесь от шоссе отходит автомагистраль , проходящая через города Алмере, Лелистад и Эммелорда. После развязки реверсивные полосы заканчиваются, а шоссе сужается до 2×3 полос.

Затем шоссе огибает город Нарден, после чего выходит на Бюссюм. Здесь шоссе снова сужается уже до 2×2 полос плюс «пиковые» полосы. Это объясняется плотной застройкой из дорогих жилых районов а также наличие шумовых барьеров. После этого трасса поднимается на небольшую возвышенность, после чего вновь опускается. И наконец у поселка Ларен шоссе пересекает границу с провинцией Утрехт.

Утрехт 
Сразу после границы провинций следует развязка Емнес, где трасса пересекает шоссе , идущее от Алмере на Утрехт. Отсюда трасса сужается до 2×2 полос. Далее проходя по польдерам и пересекая реку Ем, трасса постепенно выходит к городу Амерсфорт. Обойдя город с севера к востоку от Амерсфорта на развязке Хувелакен дорога пересекает шоссе , соединяющее города Утрехт и Зволле. Отсюда на восток вновь начинаются «пиковые» полосы. Через пару километров шоссе пересекает границу с провинцией Гелдерланд.

Гелдерланд 
Первые километры в Гелдерланд шоссе проходит по открытой местности к северу от Барневельда. Здесь от него от трассы на юг отходит  до Арнема и Эде. Здесь «пиковые» полосы вновь кончаются. Далее трасса пролегает через лес Велюве. Здесь проезжие части расходятся друг от друга на небольшое расстояние и шоссе поднимается почти на 60 метров в высоту. После Велюве трасса идет до города Апелдорн. Шоссе пересекает автомагистраль  у развязки Бикберген, которая проходит от Арнема до Зволле. После этого трафик снова растет, и между Апелдорном и Девентером шоссе вновь приобретает «пиковые» полосы. Пересекая реку Эйссел у Девентера, трасса входит в провинцию Оверэйссел.

Оверэйссел 
После пересечения границы дорога проходит вдоль южной стороны Девентера. Следующие несколько десятков километров проходит в основном по сельской местности. Затем трасса огибает с юга город Алмело и у развязки Азело соединяется с автомагистралью . Следующие несколько километров трасса имеет двойную нумерацию с A35, а также расширяется до 2×3 полос. Через 4 километра, у развязки Бюрен, дороги вновь расходятся. А35 продолжает движение в сторону Энсхеде и Мюнстера. A1 с севера огибает город Хенгело вдоль, а затем и Олдензал, последний крупный город перед границей с Германией. Через несколько километров трасса пересекает границу и продолжается уже как немецкий автобан , идущий в направлении Оснабрюка и Ганновера.

Современное состояние

Реверсивные полосы 

27 октября 1993 года на участке между развязкой Димен и Мёйдерберг открылась первая в Европе Carpool-полоса. Это полоса представляла собой выделенную левую полосу доступ на которую был разрешен только автомобилям с тремя и более пассажирами. Этот проект не возымел успеха, и её полный потенциал не был использован. Он также оказался юридически несостоятельным. В сентябре 1994 года, после судебного процесса, полоса была реконструирована в полосу общего пользования с регулируемым направлением движения (). В 2010 году, во время реконструкции А1, полоса была расширена и продлена до съезда Димен. Участок между развязкой Мёйдерберг и мостом Мёйдербруг стал двухполосным. Участок между мостом Мёйдербруг и съездом Димен является однополосным.

«Пиковые» полосы 

На автомагистрали А1 в 2006 году между развязкой Бикберген (около Апелдорна) и съездом Девентер-Восток впервые была внедрена система пиковых полос. Эта система представляет собой часть автомагистрали оборудованной динамической системой контроля трафика, а также нескольким десятком камер. При интенсивном движении, как показано на иллюстрации, третья полоса открывается для автомобилей, таким образом увеличивая пропускную способность трассы. Существуют 2 типа пиковых полос — правые и левые. Правые полосы () (при правостороннем движении) представляют собой слегка расширенную обочину с твёрдым покрытием и при закрытых «пиковых» полосах использующуюся по прямому назначению. Левые же полосы () обычно строятся с нуля на месте разделительной полосы и имеют меньшую ширину, нежели полосы для регулярного движения. Оба варианта обычно строятся в том случае, если необходимо расширение трассы, но при этом недостаточно места (пример: A1 у Бюссюма). Однако иногда «пиковые» полосы могут быть построены в качестве компромиссного решения в преддверии будущего расширения, когда потоки трафика уже достаточно велики, но средств на реконструкцию недостаточно (пример: A1 в Девентере).

Конфигурация

Максимальная скорость

Интенсивность трафика

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Автомагистраль на сайте wegenwiki.nl
 Схема шоссе

 Видео
   Автомагистраль 1 (часть 1)(состояние на 2012 год), (HD-качество, 1080p)
   Автомагистраль 1 (часть 2)(состояние на 2012 год), (HD-качество, 1080p)

Автомагистрали Нидерландов